Сингбури:

 Сингбури — провинция в центральной части Таиланда.
 Сингбури — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Сингбури — футбольный клуб из Таиланда